SE.116 Voltigeur — лёгкий ударный самолёт, разработанный французской фирмой Sud Aviation. Имел два турбовинтовых двигателя. Самолёт предназначался для поддержки французской армии. Он был способен вести разведку и наносить удары по наземным целям. Было построено три экземпляра, однако в серийное производство самолёт не пошёл.

История и разработка 
В 1958 году Франция находилась в середине алжирской войны и почувствовала необходимость в самолёте против повстанцев, способном вести наблюдение, фотографировать и оказывать наземную поддержку.

Тогда же французское военное министерство объявило конкурс на легкий ударный самолёт противопартизанского назначения. В 1955 году на фирме Sud Aviation под руководством конструктора Жана Поиту был разработан проект самолёта для этого конкурса, получивший обозначение SE X-116. По проекту предполагалось создать два варианта самолёта с ТВД Turbomeca Bastan и поршневыми Wright R-1300 Cyclone.

Первый прототип самолёта SE.116-01, первоначально известный как Fonceur, был назван в честь французских кавалерийских подразделений (Voltigeur), специализирующихся на перестрелках. Это был консольный моноплан с низким крылом. Все его летающие поверхности были прямыми коническими и квадратными кончиками, вертикальный хвост был высоким и широким.

Эта официальная программа позволила создать три самолёта: SIPA S.1100, Sud Aviation SE-116 Voltigeur и, чуть позже, Dassault Spirale. Все три конструкции имели пропеллерный привод с двумя двигателями.

Первый прототип имел 9-цилиндровые радиальные двигатели Wright Cyclone мощностью 597 кВт (800 л. с.), установленные перед передними кромками крыла, с обтекателями, в основном над крылом, выступающими за заднюю кромку. На втором прототипе циклоны были заменены турбовинтовыми турбонагнетателями Turbomeca Bastan мощностью 567 кВт (760 л. с.) в гораздо более тонких обтекателях в верхней части крыльев. Voltigeur имел трехколесный механизм с основными опорами, которые втягивались назад в капоты под двигателем; носовое колесо втянуто в фюзеляж. Каждая главная нога несла пару колес, чтобы помочь с взлётами и посадками на грубых полосах.

Voltigeur имел обычную многопанельную остекленную кабину и остекленный нос, обеспечивающий хороший обзор земли. За задней кромкой крыла фюзеляж нёс перфорированные воздушные тормоза для наземных атак.

Voltigeur был оснащен двумя 20 мм (0,79 дюйма) пушками и шестью точками крепления под бомбами и ракетами.

Voltigeur с поршневым двигателем был впервые запущен 5 июня 1958 года Роджером Карпентье, который также принял версию с турбовинтовым двигателем в своем первом полёте 15 декабря 1958 года. Несколько недель спустя, 9 января 1959 года, Карпентье, Ив Крузе и Марсель Хош были убиты, когда хвостовой флаттер развился на высокой скорости. После испытаний первой опытной машины SE-117, проведенной в сотрудничестве с Марселем Дассо, программа Voltigeur была заброшена вместе с запланированной быстрой транспортировкой SE-118 Diplomate.

Также оба самолёта участвовали в конкурсе совместно с самолётом SIPA 1100. Однако оба самолёты не подошли военным и работы по ним были прекращены.

Вариации

SE-116 Voltigeur 
 Первые два самолёта. Первый с радиальными двигателями Wright Cyclones, а второй с турбовинтовыми турбонагнетателями Turbomeca Bastan.

SE-117 Voltigeur 
 Третий планер и первый серийный самолёт с двигателями Turbomeca Bastan, которые прошли испытания в сотрудничестве с Марселем Дассо.

SE-118 Diplomate 
 Прогнозировался самым быстрым транспортом, заброшенный.

Характеристики 
Основные характеристики

 Экипаж: 2—3
 Длина: 12.28 м
 Размах крыла: 17.97 м
 Высота: 5.71 м
 Площадь крыла: 41.7 м2
 Собственный вес: 4 200 кг
 Максимальный вес: 6 520 кг
 Двигатели: 2 × Turbomeca Bastan, 760 л. с.
 Пропеллеры: 3-винтовой

Лётные характеристики

 Максимальная скорость: 455 км/ч

Вооружение

 Пушки: 2× DEFA 522 30 мм
 Бомбы: 6 бомб, ракеты и другое

Примечания 

Самолёты Sud Aviation